Die Vergessenen steht für:

 Die Vergessenen (1950), mexikanischer Spielfilm von Luis Buñuel
 Die Vergessenen (1956), deutscher Dokumentarfilm von Peter Dreessen unter Mitarbeit von Peter Adler
 Die Vergessenen (2004), US-amerikanischer Thriller mit Julianne Moore